Als Burg Worlik werden zwei böhmische Burgen bezeichnet:

 Burg Orlík im Jihočeský kraj 
 Burgruine Orlík im Kraj Vysočina